Felipe Guillermo Augusto, Conde Palatino de Neoburgo (19 de noviembre de 1668 en Neuburg an der Donau - 5 de abril de 1693 en Zákupy (en alemán: Reichstadt)) era príncipe y conde palatino de  Neoburgo.

Biografía 
Felipe Guillermo fue el 13 de un total de 17 niños del Elector Palatino Felipe Guillermo de Neoburgo (1615-1690) de su segundo matrimonio con Isabel Amalia de Hesse-Darmstadt (1635-1709), hija del Landgrave Jorge II de Hesse-Darmstadt.

Su hermana mayor, Leonor Magdalena se casó con el emperador Leopoldo I de Habsburgo en 1676. En agosto de 1689, después de haber visitado a su hermano en Breslau y a su hermana en Viena, Felipe Guillermo comenzó su Grand Tour a Italia.

Felipe Guillermo eligió una carrera secular y entró en el servicio militar activo. Murió a la edad de 24 después de sufrir durante siete días de una "fiebre maligna" y fue enterrado en la iglesia parroquial de Zákupy. Su corazón se encuentra en la Iglesia de la Corte en Neuburg an der Donau.

Matrimonio e hijos 
Se casó el 29 de octubre de 1690 en Raudnitz con Ana María Francisca de Sajonia-Lauenburg (1672-1741), hija del duque Julio Francisco de Sajonia-Lauenburgo. La ceremonia de la boda, que tuvo que ser aplazada por la enfermedad y la muerte del padre de Felipe Guillermo, se llevó a cabo "claramente". Tuvieron los siguientes hijos:
 Leopoldina Leonor (1691-1693)
  María Ana Carolina (1693-1751), se casó en 1719 con el príncipe Fernando María Inocencio de Baviera (1699-1738)

Referencias 
 F. A. Förch: Neuburg und seine fürsten: ein historischer versuch als beitrag zur geschichte des fürstenthums Pfalz-Neuburg, A. Prechter, 1860, p. 95 (Neoburgo y sus príncipes: un ensayo histórico como contribución a la historia del principado de Palatinado-Neoburgo)

Enlaces externos 
 http://www.pfalzneuburg.de/wp-content/uploads/2010/03/PhilippWilhelmJun.pdf
 

Casa del Palatinado-Neoburgo
Condes palatinos de Neoburgo
Nacidos en Neuburg an der Donau